125th Street peut faire référence à plusieurs stations de métro de New York :
 125th Street (IND Eighth Avenue Line) ;
 125th Street (IRT Lexington Avenue Line).